Бреславльский мир () — сепаратный мирный договор, заключённый в Бреславле 11 июня 1742 года между австрийской императрицей Марией-Терезией и прусским королём Фридрихом II, окончил первую Силезскую войну. 27 июля договор был ратифицирован в Берлине.

По условиям договора, Австрия теряла: «Нижнюю и Верхнюю Силезию до Тешена, Троппау и землю по ту сторону Оппы и высоких гор, равно и графство Глац».

Примечания 

Война за австрийское наследство
Международные договоры Австрии
Международные договоры Пруссии
Мирные договоры XVIII века
1742 год
История Силезии
Договоры по алфавиту